

Codici 
 SFX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Félix (Venezuela)

Informatica 
 SFX – sistema di linking
 SFX – abbreviazione di Spread Firefox, iniziativa per la diffusione di Mozilla Firefox
 SFX – archivio autoestraente

Musica 
 SFX – serie di chitarre acustiche della Cort
 S-F-X – album di Haruomi Hosono e gli Friends of Earth del 1984

Religione 
 S.F.X. – Società dei Missionari di San Francesco Saverio

Altro 
 SFX – rivista britannica di fantascienza
 SFX – abbreviazione di sound effects, effetti sonori
 SFX – abbreviazione di special effects, effetti speciali